Eugenio Frola – matematico italiano
 Francesco Frola – politico, giornalista e scrittore italiano naturalizzato messicano
 Giuseppe Frola – storico e giurista italiano
 Secondo Frola – politico italiano